Déjà vu má více významů:

 Déjà vu – pocit opakování skutečnosti
 Déjà vu – hudební album skupiny Crosby, Stills, Nash and Young
 Déjà vu (hudební skupina)
 film
 Deja Vu – film z roku 2006 v režii Tonyho Scotta
 Deja Vu – film z roku 1990 v režii Julia Machulskieho
 Déjà Vu – film z roku 1985 v režii Anthonyho B. Richmonda